

Carriera
Nel 1999 Matt Schuler decise di unirsi all'ambizioso progetto metalcore della band di Orlando Trivium nel ruolo di chitarrista. Matt rimase nel gruppo per due anni, suonando in vari locali e piccoli concerti, prima di abbandonare il gruppo nel 2001, venendo definitivamente sostituito nel gruppo dall'ex bassista Brent Young.

Voci correlate 
Trivium (gruppo musicale)

Collegamenti esterni 
 

Schuler